Березник — деревня в Оханском районе Пермского края. Входит в состав Таборского сельского поселения.

История 
В 1962 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Убиённая переименована в Березник.

Население

Примечания 

Населённые пункты Оханского района